« Que la lumière soit » est la traduction française de Fiat lux, une locution latine issue du Livre de la Genèse. Le terme peut aussi désigner :
 Es werde Licht! (en français, « Que la lumière soit ») est un film allemand réalisé par Richard Oswald, sorti en quatre parties en 1917 et en 1918.
 Que la lumière soit, une nouvelle de Robert Heinlein (1940) ;
 Que la lumière soit, un film documentaire de 1945 ;
 Que la lumière soit !, un film français de 1998.

Article connexe 
 Et la lumière fut